Miguel Ángel Martínez Ovelar, giocatore di calcio a 5 paraguaiano
Miguel Angel Martínez, calciatore argentino
Miguel Angel Martínez (1094), calciatore argentino
Miguel Martínez, calciatore uruguayano; ha giocato in nazionale nel 1949
Miguel Martínez (n. 1981), calciatore spagnolo, portiere
Miguel Martínez Palacios (n. 1991), lottatore cubano